Зо́льник (курган-зольник, горб-зольник, зольний горб) — особливий тип археологічних пам'яток. Зольники являють собою курганоподібні насипи із золи (часто з відходами господарства, кістками тварин) на місці давніх поселень, у городищах.
 Зольни́к, попільни́к або піддувало — нижня частина топки, що міститься під колосниковою решіткою

Див. також 
 Зільни́ця — діалектна назва жлукта

Примітки